Хошхоног — третий студийный альбом российского рэпера Хаски, выпущенный 25 сентября 2020 года.

Название пластинки отсылает к традиционному бурятскому блюду хошхоног, которое готовится из бараньей или конской прямой кишки (сам рэпер родом из Улан-Удэ).

Альбом посвящен Углу (Алексей Фишев, основатель группы Оргазм Нострадамуса) и бурятскому поэту Намжилу Нимбуеву.

История 

Выпуск альбома предваряли различные события: 11 сентября 2018 Хаски выложил в Instagram видео, на котором он удаляет с компьютера свой альбом «Евангелие от собаки», 13 сентября «повесился», а 15 сентября устроил собственные похороны.

Список композиций

Примечания 

Хип-хоп-альбомы России
Альбомы на русском языке